Az 1920. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 60 kg-os versenyszámát augusztus 29-én rendezték a Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a világrekordok nem ismertek.

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:

Végeredmény

Források 

Súlyemelés az 1920. évi nyári olimpiai játékokon